Slovo Aquaria může mít více významů:

 Aquaria (hra) – akčně orientovaná počítačová hra s arkádovými prvky společnosti Bit Blot
 Aquaria (hudební skupina) – symphonic power metalová skupina z Brazílie